Рикардиньо — распространённое прозвище у бразильцев, носителей имени Рикардо. 

Известные представители: 
 Рикардиньо (Рикардо Луис Поцци Родригес) (род. 1976) — бразильский футболист, чемпион мира по футболу 2002 года.
 Рикардиньо (Рикардо Филипе да Силва Брага) (род. 1985) — португальский игрок в мини-футбол.
 Рикардиньо (Рикардо Диас Акоста) (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник «Ботафого».
 Рикардиньо (Рикардо Бермудес Гарсия) (род. 1975) — бразильский волейболист.
 Рикардиньо (Рикардо Кавалканте Мендес) (род. 1989) — бразильский футболист.

Есть и другие носители прозвища:

 Рикардиньо, род. 1976
 Рикардиньо, род. 1978
 Рикардиньо, род. 1988